Формальова — українське прізвище. Жіноча форма прізвища Формальов.

Відомі носії 
 Формальова Валерія Євгеніївна (2000—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що загинула у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки